Mirabilis – izraelska firma rozwijająca komunikator internetowy ICQ
 Mirabilis – naukowa nazwa rodzaju roślin dziwaczek z rodziny dziwaczkowatych